Los Arbitrajes de Viena fueron dos acuerdos obtenidos durante el período de entreguerras, en los que el Reino de Hungría amplió sus fronteras en perjuicio de Checoslovaquia y el Reino de Rumania. Ambos acuerdos contaron la mediación de la Alemania Nazi y la Italia fascista.

 Primer arbitraje de Viena: firmado en noviembre de 1938, entre Hungría y Checoslovaquia.

 Segundo arbitraje de Viena: firmado en agosto de 1940, entre Hungría y Rumania.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ambos acuerdos fueron declarados nulos.

Tratados de Checoslovaquia
Tratados de Hungría del siglo XX
Tratados de Rumania